

Топоніми 
Накано (Наґано)
Район Накано　(Токіо)

Персоналії 
Накано — японське прізвище.
 Накано Шинзі — японський автогонщик, пілот Формули-1.
 Накано Такенаку — японський політик.
 Накано Юкарі — японська фігуристка.

Японські прізвища